Pesca
A Pescaria - álbum de estreia do cantor Erasmo Carlos

Localidades

Pescaria (Maceió)

Desambiguação